Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ), ныне — ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» — один из первых советских научных центров, олицетворяющих эпоху начала разработки и применения компьютеров в СССР. Организатором и первым директором ИНЭУМ был член-корреспондент АН СССР Исаак Семёнович Брук (1902—1974).

Первые проекты ЭВМ 
Начало исследовательских работ И. С. Брука по проблеме программируемых (цифровых) вычислительных машин относится к 1948 г. Он первым в СССР (совместно с Б. И. Рамеевым) разработал проект цифровой ЭВМ с жёстким программным управлением.
4 декабря 1948 г. Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал под № 10475 изобретение И. С. Брука и Б. И. Рамеева «Автоматическая цифровая электронная машина». Это было первое авторское свидетельство, связанное с развитием отечественной вычислительной техники.

В декабре 1951 года в лаборатории электросистем Энергетического института (ЭНИН) АН СССР (с 1957 года — Лаборатория управляющих машин и систем АН СССР) был выпущен научно-технический отчёт «Автоматическая цифровая вычислительная машина (М-1)», утверждённый 15 декабря 1951 года директором ЭНИН АН СССР академиком Г. М. Кржижановским.

В процессе проектирования и разработки М-1 были предложены и реализованы принципиально новые технические решения. В частности: система двухадресных команд, нашедшая впоследствии широкое применение в отечественной и зарубежной вычислительной технике. Логические схемы в машине М-1 строились на полупроводниковых элементах — малогабаритных купроксных диодах КВМП-2-7, что позволило значительно уменьшить её габариты. Одним из первых на М-1 решал задачи по ядерным исследованиям академик С. Л. Соболев, бывший в то время заместителем директора по научной работе в институте И. В. Курчатова. Три года машина М-1 находилась в эксплуатации и первые полтора года оставалась единственной в СССР действующей ЭВМ. Она была изготовлена в одном экземпляре, но её архитектура и многие принципиальные схемотехнические решения были приняты в дальнейшем за основу при разработке серийных машин «Минск», «Раздан» и др.

Малые ЭВМ для научных расчётов 
Разработка и монтаж машины М-2 были проведены с апреля по декабрь 1952 года. Уже в 1953 году на ЭВМ были проведены численные расчёты нагрева ракет в атмосфере Земли. Результаты расчётов использовались в ОКБ С. П. Королёва для определения необходимого количества теплозащитного материала конструируемой межконтинентальной ракеты.

Следующей ЭВМ стала М-3, разработанная совместно с Научно-исследовательским институтом электротехнической промышленности (ныне — ВНИИЭМ). В машине была реализована концепция малогабаритной ЭВМ и широко использованы полупроводниковые элементы. Это позволяло применять её в научно-исследовательских организациях и конструкторских бюро без создания специальных помещений. На М-3 производилось интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных (как линейных, так и нелинейных), решение систем линейных уравнений со многими неизвестными, алгебраических и трансцендентных уравнений и др.

ИНЭУМ АН СССР 

В конце 1950-х годов И. С. Брук сформулировал понятие управляющих ЭВМ, которые отличаются характером связи с объектом управления, возможностью работы в реальном времени и более высокой надёжностью, в том числе, в неблагоприятных промышленных условиях внешней среды. Впервые предлагалось применять вычислительную технику не только для сложных математических, физических или технических расчётов, но и для управления технологическими объектами и автоматизации производства в целом.

Тем самым было открыто новое и перспективное направление разработок. Объективная необходимость реализации идей Брука привела к созданию в 1956 году самостоятельной лаборатории цифровых управляющих машин и систем, а в 1958 году на базе Лаборатории управляющих машин и систем (ЛУМС) АН СССР нового института — Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) АН СССР. В структуру института были включены следующие подразделения:
 теоретический отдел;
 отдел технической кибернетики;
 отдел вычислительной техники;
 вычислительный отдел.
Его первым директором был назначен сам И. С. Брук. В этот период были разработаны управляющие комплексы М-7 для автоматизации мощных энергоблоков. Были разработаны электронная вычислительная машина М-4, предназначенная для управления в реальном масштабе времени комплексом радиолокационных станций, и параллельная вычислительная система М-10, завершённая уже в НИИВК, который был образован в 1967 году и директором которого был назначен их главный конструктор М. А. Карцев.

ИНЭУМ с 1970-х до наших дней 
В начале 1970-х ИНЭУМ стал головным разработчиком системы АСВТ-М (агрегатная система средств вычислительной техники на микроэлектронной базе), позволяющей реализовывать вычислительные комплексы для использования на различных уровнях иерархии управления. Разработанные в институте модели АСВТ-М включали три типа центральных ядер вычислительных систем (М-4000, М-400, М-40) с общим набором устройств ввода-вывода, отображения информации, устройств связи с объектами, устройств контроля и регулирования. М-4000 была первой в СССР машиной на интегральных схемах.

В 1970—1980 годах ИНЭУМ возглавил работы по созданию системы малых ЭВМ (СМ ЭВМ). Исследования, разработки и производство средств вычислительной техники по программе СМ ЭВМ проводились в рамках межотраслевой и международной кооперации и позволили организовать крупносерийное производство мини- и микро-ЭВМ, управляющих комплексов (УВК), измерительно-вычислительных комплексов (ИВК) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на предприятиях Минприбора, Минрадиопрома и др. в СССР (в Киеве, Москве, Вильнюсе, Северодонецке, Орле, Тбилиси, Виннице, Черновцах, Гомеле) и предприятиях других стран. В 1974—2000 гг. было выпущено более 80 тыс. вычислительных комплексов СМ ЭВМ, которые стали основой технологической базы автоматизации управления и обработки информации в различных отраслях народного хозяйства. Широкое применение в различных сферах народного хозяйства, в том числе в атомной энергетике нашли промышленные управляющие вычислительные комплексы CM 1820M и промышленные контроллеры на базе процессоров семейства Pentium и дополнительных модулей связи с объектом, взаимодействующих через системный интерфейс Compact PCI (cPCI). Важно подчеркнуть, что индустрия СМ ЭВМ включала в себя развитую по всей стране инфраструктуру технического обслуживания и обучения. Средства СМ ЭВМ явились массовой школой для многих десятков тысяч специалистов, которые входили тогда в мир применения компьютерных технологий.

В 1983—1984 гг. часть сотрудников ИНЭУМ (во главе с директором Б. Н. Наумовым) перешла во вновь созданный Институт проблем информатики Академии наук СССР (ИПИАН), ныне (ИПИ РАН).

C 2006 года ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» в кооперации с АО «МЦСТ» участвует в разработке и производстве вычислительных комплексов на базе отечественных высокопроизводительных микропроцессоров платформы «Эльбрус».

В 2008 г. в связи с 50-летием открытому акционерному обществу «Институт электронных управляющих машин» (ОАО «ИНЭУМ») присвоено имя И. С. Брука.

В 2010 году Указом Президента РФ в целях сохранения и развития научно-производственного и технологического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в области автоматизации управления и связи в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства Институт включён в состав открытого акционерного общества «Системы управления», интегрировавшего в своём составе ряд стратегических научно-производственных предприятий отрасли.

С 2018 года ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» входит в состав ведущего разработчика и поставщика оборудования и комплексных цифровых решений гражданского назначения, созданного госкорпорацией «Ростех» на базе концерна «Автоматика».

Руководители 
 1958 — И. С. Брук
 1964 — Н. В. Паутин
 1967 — Б. Н. Наумов
 1984 — Н. Л. Прохоров
 2006 — А. К. Ким

Образовательная деятельность 
В 1972 году по инициативе ИНЭУМ был создан Московский Учебно-производственный центр вычислительной техники (УПЦ ВТ). Первым его научным руководителем стал научный сотрудник ИНЭУМ профессор Александр Львович Брудно — выдающийся математик и педагог. В 1991 году УПЦ ВТ был преобразован в первое в стране профильное образовательное учреждение для учащихся старших классов с полным набором компонент общеобразовательного учебного плана — Лицей № 1533 (информационных технологий). Опыт, накопленный в УПЦ ВТ, стал надёжной методической основой лицея.

Базовая кафедра ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» в МИРЭА.

Кафедра является выпускающей по направлениям:
 230101.65 — «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
 230200.68 — «Информационные системы»

Базовая кафедра ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» в МФТИ.

Кафедра информатики и вычислительной техники является выпускающей по направлениям:
 552800 «Информатика и вычислительная техника»
 511600 «Прикладная математика и физика»

Аспирантура ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» готовит научные кадры по специальностям:
 05.13.05 — «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»
 05.13.11 — «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»

Оценка вклада 
Вклад коллектива института в историю становления, развития и применения отечественной вычислительной техники отражён в энциклопедических справочных изданиях.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Специальный выпуск ежемесячного научного журнала, посвящённый 50-летию ИНЭУМ —  М.: Научтехлитиздат, «История науки и техники», № 5, 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт института
 К 50 — летию Института электронных управляющих машин

См. также 
 М-1 (электронно-вычислительная машина)
 СМ ЭВМ
 Сотрудники ИНЭУМ

Научные институты России
Вычислительная техника
Компьютеры СССР
История компьютерной техники
Росэлектроника
Компании России